Le championnat de France masculin de handball de deuxième division 2001-2002 est la cinquantième édition de cette compétition.

À l'issue de la saison, le Villeurbanne HA, champion de France, et le GFCO Ajaccio sont promus en Division 1.

En bas du classement, du fait du passage à 16 clubs, seul le Villemomble Handball est relégué en Nationale 1.

Classement 
Le classement final est :

|}
Légende

Notes et références

Voir aussi 
 Division 1
 Coupe de France
 Division 2 féminine

2002
Handball M2
Championnat M2
France M2